USS John Rodgers (DD-574)
USS John Rodgers (DD-983)